Ache ist ein häufiger Flussname, siehe Ache

Als Name oder Namensbestandteil folgender Flüsse:
 Ache oder Seeache (Isar), am Unterlauf Walchen, rechter Zufluss der Isar im Sylvensteinspeicher im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern;  Abfluss des Achensees 
 Ache (Saar), auch Wolferbach und frz. Ruisseau d’Achen, rechter Zufluss der Saar bei Weidesheim, Gemeinde Kalhausen, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Berchtesgadener Ache, als Königsseeache linker Zufluss der Salzach bei Rif, Stadt Hallein, Bezirk Hallein, Salzburg 
 Götzinger Ache oder Götzinger Achen, linker Zufluss der Salzach bei Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern; Abfluss des Waginger Sees
 Großache, abschnittsweise in Österreich auch Jochberger Ache, Kitzbüheler Ache, Kössener Ache, in Deutschland als Tiroler Achen Hauptzufluss des Chiemsees
 Königsseeache, österreichischer Unterlauf der Berchtesgadener Ache  
 Königsseer Ache, rechter Nebenstrang-Oberlauf der Berchtesgadener Ache bis Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern und Abfluss des Königssees
 Krimmler Ache, rechter Zufluss der Salzach in Vorderkrimml, Gemeinde Wald im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Salzburg; siehe Krimmler Achental
 Ramsauer Ache, linker Hauptstrang-Oberlauf der Berchtesgadener Ache bis Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weißache, rechter Zufluss des Inns in Kufstein, Bezirk Kufstein, Tirol

Ache ist ein Familienname:
 Caran d’Ache († 1909), französischer Karikaturist und humoristischer Zeichner
 Peter Ache (* 1960), deutscher Raumplaner
 Ragnar Ache (* 1998), deutscher Fußballspieler

Ache steht außerdem für:
 Ache (Band), eine 1968 gegründete, dänische Prog-Rock Band, die aus Torsten Olafsson, Finn Olafsson, Peter Mellin und Glen Fisher bestand und 1970 bzw. 1971 die Alben De Homine Urbano und Green Man veröffentlichte.
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Hache et Lassougade, auch als Ache Frères bekannt

AChE steht als Abkürzung für:
 Acetylcholinesterase

Siehe auch:
 Aa
 Ach
 Asch
 Aché (Ethnie), indigene Gruppe im Osten Paraguays
 Aché Laboratórios Farmacêuticos, Pharmakonzern Brasilien

Abkürzung